Broms ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Broms (1924–2008), schwedische Malerin
 Carl Gustaf Broms (1756–1833), schwedischer Politiker